Een lobstick is een traditioneel herkenningspunt in de boreale wouden van Canada.

Verschillende Canadese plaatsen zijn vernoemd naar de lobstick die zich er ooit bevond, waaronder:

 Lobstick (rivier), een rivier in Alberta
 Lobstick (plaats), een landelijk gehucht in Alberta
 Lobstick Lake, een meer in Labrador
 Lobstick Island (Alberta), een eiland in Lake Athabasca, Alberta
 Lobstick Island (Ontario), een eiland in Rainy Lake, Ontario